Фабио Фрицци (; род. 2 июля 1951, Болонья) — итальянский кинокомпозитор.

Известен, главным образом, сотрудничеством с режиссёром Лючио Фульчи над популярными фильмами ужасов.
Фабио Фрицци начал брать уроки игры на гитаре в 14 лет, затем основал рок-группу.
В 1968 г. он дебютировал в качестве композитора, сочинив музыку к спагетти-вестерну. В 1975 г. Фрицци участвовал в написании саундтреков к фильму «Фантоцци». Это принеслу ему широкую известность.

Фильмография 

 Зомби 2 (1979)
 Контрабанда (1980)
 Город живых мертвецов (1980)
 Седьмые врата ада (1981)
 The Beyond (1981)
 Cat in the Brain (1990)

Примечания

Ссылки 
 
 F. Frizzi интервью Lionel Grenier для luciofulci.fr (на французском)
 Fabio Frizzi интервью с Tim Fife для Cinema Suicide (на английском)

Кинокомпозиторы Италии
Родившиеся в 1951 году
Родившиеся 2 июля
Родившиеся в Болонье
Персоналии по алфавиту